Der Wettbewerb Kunstspringen vom 3-m-Brett der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 15. und 16. August 2016 im Parque Aquático Maria Lenk ausgetragen. 29 Athleten nahmen daran teil.

Jedem der 29 Starter standen sechs Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springer qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder sechs Sprünge absolviert. Die 12 besten Springer kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde sechs Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
15. August 2016, 20.15 Uhr (UTC−3)

Insgesamt erreichten nur sechs Sprünge eine Wertung von über 90 Punkten. Mit 96,90 Punkten gelang dem Mexikaner Rommel Pacheco im sechsten Durchgang der Sprung mit der besten Note der Qualifikation.

Überraschend waren der Weltmeister He Chao und der Ex-Europameister Matthieu Rosset in der Vorrunde ausgeschieden. Draußen war auch Constantin Blaha aus Österreich.

Halbfinale 
16. August 2016, 15.00 Uhr (UTC−3)

Mit einem null-benoteten Sprung war der Titelverteidiger Ilja Sacharow ausgeschieden.

Finale 
16. August 2016, 23.00 Uhr (UTC−3)

Patrick Hausding hat nach 104 Jahren für Deutschland eine Medaille in dieser Disziplin gewonnen.

Weblinks 
 Ergebnis auf der offiziellen Website (englisch)

Einzelnachweise 

Kunstspringen